Okręty US Navy o nazwie USS  "Chester":
 Pierwszy  był krążownikiem lekkim. W służbie w latach 1908-21.
 Drugi  był krążownikiem ciężkim. W służbie w latach 1930-46.

Chester